Frydrychów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Frydrychów, un village du powiat de Bełchatów
dans la voïvodie d'Opole
 Frydrychów, un village du powiat de Nysa